Fanlu () – gmina wiejska () powiatu Jiayi, położonego w zachodniej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Fanlu w 2016 roku liczyła 11 695 mieszkańców – 5375 kobiet i 6320 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 4279, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,73 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Jiayi